Szabadságtelep (Budapest)
 Szabadságtelep (Nyírlugos)